Justyna Plutowska, né le  à Gdynia, est une patineuse artistique polonaise.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Dawid Pietrzyński (3 saisons : 2008-2011)
 Peter Gerber (2 saisons : 2012-2014)
 Jérémie Flemin (4 saisons : 2016-2020)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique polonaise
Naissance en juin 1991
Naissance à Gdynia